Богатовка — деревня в Чернушинском районе Пермского края. Входит в состав Калиновского сельского поселения.

Находится примерно в 22 км к северо-востоку от центра города Чернушки.

Население 
В 2005 году численность населения составляла 3 человека.

По результатам переписи 2010 года численность населения составила 2 человека (двое мужчин).

Примечания 

Населённые пункты Чернушинского района